Nicolas Caeyers, Vlaams acteur 
 Jan Caeyers, Vlaams musicoloog 
 Wim Caeyers, Vlaams politicus